Nyvallssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyvallssjön (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (53,9 ha)
Nyvallssjön (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (19,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn